NLAC wurde von der Indischen Nationalbibliothek in Kolkata (National Library at Calcutta, NLAC) als Transliterations-Standard zur  Darstellung indischer Alphabete festgeschrieben. Er wird vorwiegend in Fach- und Wörterbüchern verwendet. Neben der in der Indologie verwendeten Transliteration nach NLAC findet man auch die Transliteration nach IAST und die phonetische Darstellung mittels IPA. Im Internet findet man noch häufig die Transkription in den reinen ASCII-Standard ITRANS; sehr ähnlich ist der Harvard-Kyoto-Standard.

NLAC unterscheidet sich von IAST hinsichtlich der Verwendung von ē und ō für ए und ओ (e und o werden für die kurzen Vokale verwendet) als auch in der Verwendung von 'ḷ' für den Konsonanten ळ (für Vedisch und Marathi) bzw. ಳ (für Kannada). Die Symbole ॠ ऌ und ॡ sind nicht enthalten.

Gelegentlich wird NLAC als Library of Congress (LC) Transliteration bezeichnet. NLAC und IAST sind beide Subsets von ISO 15919.

Die Tabelle unten umfasst hauptsächlich Devanagari-Buchstaben, führt aber auch einige Laute aus den Sprachen Kannada, Tamil, Malayalam und Bengali an, um die Transliteration von Buchstaben anderer Schriften als Devanagari darzustellen.

Literatur 
 Aggarwal, Narindar K. 1985 (1978). A Bibliography of Studies on Hindi Language and Linguistics. 2. Auflage. Indian Documentation Service / Academic Press: Gurgaon, Haryana.

Siehe auch 
 Indischer Schriftenkreis

Umschrift für indische Schrift
Abkürzung